West Salem (Wisconsin)
West Salem (Illinois)
West Salem (Ohio)

Desambiguações de topônimos